Allsvenskan i bandy 2017/2018 var Sveriges näst högsta division i bandy för herrar säsongen 2017/2018. Frillesås BK blev mästare och direktuppflyttade till Elitserien 2018/2019.

Klubbar

* – inomhus (bandyhall)

Grundserien

Poängtabell 
Grundserien avgjordes mellan 4 november 2017 och 24 februari 2018.

Kval till Elitserien 2018/2019 
I kvalet deltog lag 12-13 från Elitserien och lag 2-3 från Allsvenskan. De fyra lagen spelade ett gruppspel där de två främsta kvalificerade sig för Elitserien 2018/2019.

Poängtabell

Resultattabell

Kval till Allsvenskan 2018/2019 

I kvalet deltar lag 13-14 från Allsvenskan och lag 1 från de sex regionala division 1-serierna. De åtta lagen spelar två gruppspel där de två främsta i respektive grupp kvalificerar sig för Allsvenskan 2018/2019. Kvalet spelades mellan 28 februari och 11 mars 2018.

Kvalgrupp A

Kvalgrupp B

Källor

Sport i Sverige 2017
Sport i Sverige 2018
Bandysäsongen 2017/2018
2017/2018